Eva Österberg kan syfta på följande personer:

* Eva Österberg (historiker) (född 1942), svensk historiker
 Eva Österberg (operasångerska) (född 1964), svensk operasångerska